Модрича:

 Модрича — город в Боснии и Герцеговине.
 Модрича —  община (муниципалитет) на севере Республики Сербской в составе БиГ.
 «Модрича» ― футбольный клуб из Боснии и Герцеговины